Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach (en alemán, Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach; Weimar, 18 de abril de 1878-ibidem, 1 de octubre de 1900) fue un miembro de la Casa Gran Ducal de Sajonia-Weimar-Eisenach y teniente en el Ejército prusiano. Llevó los títulos de príncipe de Sajonia-Weimar-Eisenach y duque de Sajonia con el tratamiento de Alteza.

Nacimiento y familia 
El príncipe Bernardo nació en Weimar, siendo el segundo hijo del gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach y de su esposa, la princesa Paulina de Sajonia-Weimar-Eisenach. Fue el hermano menor del último gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach, Guillermo Ernesto. Sus abuelos paternos eran el gran duque reinante Carlos Alejandro y su esposa, la princesa Sofía de los Países Bajos, a través de la cual estaba en la línea de sucesión al trono holandés.

Pretendiente de la reina holandesa Guillermina 
Estrechamente relacionado con la familia real holandesa desde una temprana edad, el príncipe Bernardo era visto como el marido ideal de la joven reina Guillermina de los Países Bajos y fue educado para verse a sí mismo como el futuro consorte, con la madre de la reina, la reina Emma, como defensora del enlace. Aunque el enlace se reportó como cercano en numerosas ocasiones, la joven reina no era favorable al mismo describiendo a su primo, el príncipe Bernardo, como "ni hermoso", "ni sensible".

Cuando la reina Guillermina no devolvió el afecto del príncipe Bernardo se reportó que cayó en una depresión, muriendo a la edad de 22 años en Weimar. Su repentina muerte se informó que era consecuencia de la tuberculosis, aunque hubo rumores de que pudo cometer suicidio. Poco después de su muerte se anunció el enlace de la reina Guillermina con el duque Enrique de Mecklemburgo-Schwerin.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Weimar
Sajonia-Weimar-Eisenach
Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach
Príncipes de Sajonia-Weimar-Eisenach